Казанский Явленский монастырь — женский монастырь Рязанской епархии Русской Православной Церкви в городе Рязани.

История

До 1917 года 
Основан в XVI веке на холме у места слияния речек Лыбедь и Трубеж (территория Рязанского Кремля). Согласно местному преданию на этом месте была явлена чудотворная икона Божией Матери Казанской.

В 1786 году был перенесён к Вознесенской церкви города Рязани на въезде в город с Владимирского гужевого тракта «в Новинках» (современная Затинная улица), где располагается до настоящего времени

В 1861 году при игуменье Екатерине с целью заботы о старых и немощных сёстрах, которые уже не могли трудиться и требовали призора, в монастыре учреждается община и больница.

С 1863 года настоятельницей обители становится Евгения (вторая), усилиями и стараниями которой монастырь засиял заново. Так, на средства банкира и мецената Сергея Афанасьевича Живаго в 1868 году при монастыре было открыто четырёхклассное училище для девочек. На месте обветшавшей Вознесенской церкви на средства московского купца Никанора Петровича Суворова и других благотворителей построен новый соборный храм в честь иконы Казанской Божией Матери с приделами священномученика Харалампия и преподобного Сергия Радонежского. 16 августа 1870 года архиепископом Алексием (Ржаницыным) проведено освящение собора. В том же году на территории монастыря была построена надвратная церковь в честь великомученицы Варвары, над церковью возвышалась колокольня.

В 1872 году монастырь получает статус первоклассного. Помимо указанных храмов на территории располагалось ещё 40 отдельных зданий различного назначения, в том числе библиотека-читальня, пекарня, свечной завод. При монастыре было кладбище, где хоронили не только монахинь, но и известных своими заслугами горожан. Монастырь был обнесён каменной оградой с двумя воротами — восточными и западными. За пределами обители находилась монастырская гостиница и огород площадью 2,5 гектара. Численность насельниц к 1917 году составляло около 400.

Закрытие монастыря 
После революционных событий 1917 года началось разорение монастыря, который был окончательно ликвидирован в 1919 году: монахини изгнаны, все его ценности реквизированы, а территория монастыря с высокой каменной оградой идеально подошла большевикам для заключения первых жертв революции и организации концентрационного лагеря принудительных работ. Часть зданий бывшего монастыря была отведена под квартиры коменданта лагеря и сотрудников, часть зданий занимала вооруженная охрана.

20 февраля 1923 года Рязанский губернский лагерь принудительных работ был расформирован, после чего в Казанском храме устроили красноармейский клуб, росписи на стенах храма замалевали революционными картинками. Позже в стенах монастыря размещалась колония для беспризорников, было организовано швейное производство военного обмундирования. Большую часть стен и башен монастыря разобрали по приказу властей «на нужды горсовхоза» (сохранились только башня и кусок стены монастыря на углу Затинной и Вознесенской улиц), часть помещений обители, в том числе надвратную церковь с колокольней, отдали под жилые квартиры (в дальнейшем некоторые из них были перестроены и приватизированы), часть стояли заброшенными. Монастырский некрополь, где были похоронены многие известные рязанцы, в частности, потомок воеводы ополчения Минина и Пожарского, граф М. Д. Бутурлин, рязанский губернатор П. С. Кожин, меценат С. А. Живаго, был почти полностью разрушен. В 1924 году в Казанском Соборе разместили губернский (позже областной) архив.

Новомученицы Евдокия и Ольга 
Среди насельниц монастыря на протяжении 10 и 12 лет соответственно, подвязались послушницы Евдокия (Архипова Евдокия Сергеевна) и Ольга (Жильцова Ольга Георгиевна). После разорения монастыря Евдокия и Ольга уехали в родное село Горетово Луховицкого уезда Рязанской губернии, где продолжали молиться Богу, при этом Евдокия была избрана старостой находившейся в селе Пятницкой церкви.

В феврале 1938 года послушницы были арестованы по доносу местного жителя о неком «конспиративном совещании» и на основании других лжесвидетельств. 8 марта 1938 года тройка НКВД приговорила Евдокию и Ольгу к расстрелу, который был приведён в исполнение на полигоне Бутово 14 марта 1938 года, тела погребены в безвестной общей могиле.

Архипова Евдокия Сергеевна и Жильцова Ольга Георгиевна реабилитированы Московским областным судом 27 июля 1958 года. Определением Священного Синода от 30 июля 2003 года послушницы Евдокия и Ольга включены в Собор новомучеников и исповедников Российских XX века. Их память Церковь чествует 14 марта и в 4-ю субботу по Пасхе в праздник Собора Бутовских новомучеников.

Возрождение монастыря 
16 декабря 2005 года состоялось передача здания Казанского собора монастыря Рязанской Епархии. 4 ноября 2006 года состоялся первый молебен в Казанском соборе перед иконой Матери Божией «Казанская». 

В октябре 2007 года при монастыре открылось Рязанское епархиальное женское духовное училище, преобразованное из Школы регентов-псаломщиков при Рязанской православной духовной семинарии (решение Священного Синода от 21 августа 2007 года, журнал № 80).

Решением Священного Синода от 23 июня 2008 года настоятельницей Казанского женского монастыря была назначена монахиня Анна (Сычугова).

На территории бывшего монастырского некрополя собраны его уцелевшие надгробия, в 2010 году на ней установлен поклонный крест. В 2019 году на бывший монастырский некрополь был возвращен памятник Михаилу Михайловичу Гайдукову, находившийся на нем до ликвидации кладбища и обнаруженный во время субботника на территории рязанского «Дома художника», а также ряд надгробий (Зубковых и купцов Селантьевых) неизвестного в настоящее время происхождения.

Святыни монастыря 
 Чудесно явленная Чудотворная Казанская икона Божией Матери.
 Ковчег с частицей мощей святого апостола Симона Кананита
 Ковчег с частью мощей блаженной Любови Рязанской
 Икона Петра и Февронии Муромских с частицей мощей
 Икона с частицей мощей блаженного Василия Кадомского
 Икона Божией Матери «Каплуновская»
 Икона Божией Матери «Скоропослушница»
 Афонский образ святого великомученика и целителя Пантелеимона
 Чудотворный образ святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
 Ковчег с частицей мощей преподобноисповедницы Анны Срезневской
 Чтимая икона Божией Матери «Казанская»

Престольные праздники 
 Казанской иконы Божией Матери — 21 июля [по н.с.] (Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани), 4 ноября [по н.с.] (избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году)
 вмч. Варвары — 17 декабря [по н.с.]
 смч. Харалампия Магнезийского — 23 февраля [по н.с.] (день преставления)
 прп. Сергия Радонежского — 18 июля [по н.с.] (Обретение честных мощей), 8 октября [по н.с.] (Преставление)

Примечания

Ссылки 
 Казанский монастырь на сайте Рязанской епархии
 «Казанский Явленский девичий монастырь г. Рязани». Т. Синельникова
 Казанский монастырь Вконтакте

Монастыри Рязанской епархии
Монастыри Рязани